Stav tělesa je „vnitřní“ stav tělesa v daném časovém okamžiku, popsán stavovými veličinami jako je např. objem, tlak, teplota, vnitřní energie, počet částic. 

Termodynamika zkoumá změny stavu tělesa, neboli termodynamické děje.

Související články 
 Termodynamika
 Stavová veličina
 Stav systému

Termodynamika

fr:Représentation d'état#Représentations